HMS Jupiter (1778), een vierde-klasse schip van de Britse marine.
HMS Jupiter (1813), een vierde-klasse schip van de Britse marine.
HMS Forth (1833), een derde-klasse schip van de Britse marine wat ook de naam Jupiter heeft gedragen.
HMS Jupiter (1895), een Majestic-klasse slagschip van de Britse marine.
HMS Jupiter (1939) (F85), een torpedobootjager van de Britse marine die diende van 1939 tot 1942.
HMS Jupiter (F60), een Leanderklasse fregat van de Britse marine.